Локоть — село в Целинном районе Алтайского края. Входит в состав сельского поселения Степно-Чумышский сельсовет.

История 
Основано в 1820 г. В 1928 году состояло из 553 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Локтевского сельсовета Яминского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 %.

Примечания 

Населённые пункты Целинного района (Алтайский край)